Молозвино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
Входит в состав Зубцовского сельского поселения.

География 
Деревня находится недалеко от правого берега Волги. Вблизи от деревни протекает пересыхающий ручей Сачонка.

История 
Недалеко от деревни раньше находилось село Берниково, в котором родился генерал-губернатор граф Арсений Андреевич Закревский. От усадьбы XIX века сохранился только парк с липовыми аллеями.

Согласно Сборнику статистических сведений за 1891 год деревня относилась к Бубновской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. крестьяне по разряду относились к бывшим государственным.

В 2006 году в деревне планировалась постройка гольф-клуба.

Население 
В 1859 году в деревне имелся 41 двор с общим населением 314 человек (148 мужчин и 166 женщин).

В 1888 году в деревне имелось 66 дворов с общим населением 336 человек (158 мужчин и 178 женщин).

Примечания

Ссылки 
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 7: Зубцовский уезд — 1891.

Населённые пункты Зубцовского района